Pine Valley (Californie)
 Pine Valley (New Jersey)
 Pine Valley (New York)
 Pine Valley (Utah)
 Pine Valley (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis